

Geografia

Braye (Aisne)
Rio Braye

Desambiguações de topônimos